Gottlob ist ein deutscher männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Vorname 
 Gottlob Adolph (1685–1745), deutscher Kirchenlieddichter
 Gottlob Banzhaf (1858–1930), deutscher Unternehmer
 Gottlob Georg Barth (1777–1848), deutscher Architekt
 Gottlob Bauknecht (1892–1976), deutscher Erfinder, Firmengründer und Industrieller
 Gottlob Berger (1896–1975), deutscher General der Waffen-SS
 Gottlob Heinrich Bergmann (1781–1861), deutscher Arzt
 Gottlob Benedict Bierey (1772–1840), deutscher Komponist, Kapellmeister und Theaterpächter
 Gottlob Binder (1885–1961), deutscher Politiker
 Gottlob Christian Crusius (1785–1848), deutscher Philologe, Pädagoge und Autor
 Gottlob Ludwig Demiani (1786–1846), deutscher Jurist und Politiker
 Gottlob Egelhaaf (1848–1934), deutscher Politiker
 Gottlob Espenlaub (1900–1972), deutscher Flieger sowie Flugzeug- und Automobilkonstrukteur
 Gottlob Frege (1848–1925), deutscher Mathematiker, Logiker und Philosoph
 Gottlob Frick (1906–1994), deutscher Opernsänger
 Gottlob Friedrich Federer (1799–1883), württembergischer Politiker
 Gottlob Johann Gutekunst (1801–1858), deutscher Maler und Fotograf
 Gottlob Haag (1926–2008), deutscher Dichter
 Gottlob Friedrich Haug (1769–1850), württembergischer Landvermesser, Kartograf, Mathematiker, Physiker und Uhrmacher
 Gottlob August Hölzer (1744–1814), deutscher Architekt, Professor an der Kunstakademie Dresden und Hofbaumeister
 Gottlob Honold (1876–1923), deutscher Ingenieur
 Gottlob Jacobi (1770–1823), deutscher Unternehmer
 Gottlob Friedrich Jenichen (1680–1735), deutscher Theologe, Historiker und Ethnologe
 Gottlob Jochmann (1799–1856), deutscher Oberbürgermeister
 Gottlob Christian Klügel (1712–1794), deutscher Jurist
 Gottlob Kamm (1897–1973), deutscher Politiker
 Gottlob Kopp (1895–1970), deutscher Malermeister
 Gottlob Kralik (1878–1964), böhmischer Glasfabrikant
 Gottlob Krause (1850–1938), deutscher Afrikaforscher
 Gottlob August Krille (1779–1813), deutscher Komponist
 Gottlob König (1779–1849), deutscher Forstwissenschaftler
 Gottlob Johann Christian Kunth (1757–1829), deutscher Politiker und Pädagoge
 Gottlob Heinrich von Lindenau (1755–1830), sächsischer Kammerherr, Kreisoberforstmeister und Rittergutsbesitzer
 Gottlob Friedrich Lipps (1865–1931), deutscher Philosoph und Psychologe
 Gottlob Dietrich Miller (1753–1822), deutscher Jurist
 Gottlob Adolf Ernst von Nostitz und Jänkendorf (1765–1836), sächsischer Politiker
 Gottlob Obenland (1871–1966), deutscher Landwirt und Landtagsabgeordneter
 Gottlob Ludwig Rabenhorst (1806–1881), deutscher Botaniker
 Gottlob Heinrich von Rapp (1761–1832), württembergischer Kaufmann, Kunstfreund und Schriftsteller
 Gottlob Regis (1791–1854), deutscher Dichter und Übersetzer
 Gottlob Benedikt von Schirach (1743–1804), deutscher Historiker, dänischer Legationsrat und Publizist
 Gottlob Friedrich Ernst Schönborn (1737–1817), deutscher Diplomat
 Gottlob Friedrich Seligmann (1654–1707), deutscher Theologe
 Gottlob Reinhold Sievers (1811–1866), deutscher klassischer Philologe
 Gottlob Schumann (1860–1929), deutscher Unternehmer
 Gottlob Ernst Schulze (1761–1833), deutscher Philosoph
 Gottlob Friedrich Steinkopf (1779–1861), deutscher Landschaftsmaler des Schwäbischen Klassizismus
 Gottlob Stierle (1877–unbekannt), deutscher Jurist
 Gottlob Christian Storr (1746–1805), deutscher Theologe
 Gottlob Friedrich Thormeyer (1775–1842), sächsischer Hofbaumeister
 Gottlob Heinrich von Tottleben (1715–1773), sächsischer Abenteurer und russischer General
 Gottlob Moriz Christian von Wacks (1720–1807), deutscher Bürgermeister
 Gottlob Walz (1881–1943), deutscher Wasserspringer
 Gottlob Wiedebein (1779–1854), deutscher Kapellmeister und Komponist

Familienname 
 Adolf Gottlob (1857–1930), deutscher Historiker
 Axel Gottlob (* 1960), deutscher Unternehmer, Bodybuilder und Trainer
 Fritz Gottlob (1859–1920), deutscher Architekt
 Gerd Gottlob (* 1964), deutscher Sportjournalist
 Georg Gottlob (* 1956), österreichischer Informatiker
 Kurt Gottlob (1881–1925), deutscher Kautschukchemiker
 Peter Gottlob (* 1938), deutscher Bodybuilder und Unternehmer
 Roman Gottlob (1926–2017), deutscher Bergwerksdirektor

Siehe auch 
 Gottlob (Timiș), eine Gemeinde in Rumänien

Familienname
Männlicher Vorname
Theophorer Personenname